Ильда́р Юну́сович Мама́тов () — российский издатель, бизнес-консультант, путешественник.

Один из основателей, директор издательства «М плюс Б» (1995–1998, 2004), директор Пермского книжного издательства (1999–2000), основатель и генеральный директор издательства «Маматов» (с 2005), руководитель проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции" (2017). Почётный гражданин Осинского муниципального района (Пермский край). Член Русского географического общества.

Биография 
Родился 3 августа 1962 года в городе Осе Пермской области в семье советского офицера и учительницы музыки. По отцу происходит из башкирского рода гайна; мать — татарка. Через две недели после рождения уехал с родителями в Германскую Демократическую Республику на новое место службы отца и вернулся в Осу через десять лет в 1972 году. Учился в Осе в средней общеобразовательной школе № 2, в детской музыкальной школе по классу скрипки и детско-юношеской спортивной школе, где занимался боксом у тренера Владимира Люханова.

В 1981 году окончил с отличием Осинское педагогическое училище и поступил на романо-германское отделение филологического факультета Пермского государственного университета. После окончания в 1986 году ПГУ четыре года (1986–1990) работал учителем немецкого языка в пермской школе № 59.

С июня 1990 по август 1992 — директор по развитию МП «Логос» (книжная торговля).

Изучал издательское дело и менеджмент в США и Германии. Прошёл стажировку руководителей информационно-медийного направления концерна «Бертельсманн». С 1993 по 1995 год — сотрудник ОАО «Бертельсманн Медиа Москау».

В 1993 году совместно с братом Дамиром Маматовым организовал издательство «Маматов и брат» («М плюс Б»).

С 1 апреля 1999 года по 31 декабря 2000 года — директор возрождённого Пермского книжного издательства. Во время его руководства издательством был возрождён альманах «Оляпка», изданы десятки книг: «Друзья души моей», «История Чернушинского района» В. Хлопина, «Сильвинит», «Не забыть нам годы огневые» (сборник стихотворений к 55-летию Победы), «Оренбургская стратегическая», серия книг-миниатюр «Пермский край»: «Соликамск», «Чусовой», «Оханск», «Добрянка», «Чернушка», «Октябрьский»), книги зарубежных авторов (в том числе в сотрудничестве с посольством Франции в России).

В качестве директора ПКИ входил в состав оргкомитета по подготовке к встрече третьего тысячелетия и празднованию 2000-летия Христианства Пермской области.

С 2001 до 2003 — работа в ЗАО «Евроадрес» («Euroadress» — часть холдинга «Findexa») в должности «директор по региональному развитию» (подготовка и создание филиалов предприятия в городах Ижевск, Новосибирск, Тюмень, Челябинск).

В 2004 — президент информационного холдинга «М плюс Б» (издание телефонных справочников «Жёлтые страницы», журналов «Стройка в Перми», «Досуг», «Деловой звонок», отраслевых справочников, информационных ресурсов www.perm1.ru и www.togeo.ru). По свидетельству местных СМИ, справочники Маматова вытеснили другие пермские конкурентные справочники.

С 2005 по 2007 год — директор по региональному развитию YPI (Yellow Pages International Ltd.) федеральной сети телефонных справочников «Жёлтые страницы».

В 2005 году основал издательство «Маматов» в г. Санкт-Петербург и филиал в г. Перми для издания книжных серий «Фольклор народов России», «Народы Пермского края», «Библиотека российской поэзии» (в которой вышли книги многих современных российских поэтов) и издательского проекта «Открытие России» (путеводители, аудиогиды, издания по городам России) «Маматов» пользуется известностью как издательство краеведческой литературы Пермского края. Основная часть продукции распространяется бесплатно по библиотекам и школам, имеется ряд благодарностей за спонсорскую деятельность и меценатство. Выпуски отдельных изданий получали широкое освещение в СМИ.

Инициатор ряда культурных проектов по брендингу территорий: международный проект «Великий чайный путь», автопробеги и экспедиции по городам России и Пермского края и арт-симпозиум «PEROOM» — создание парка «Легенды Урала» в Демидково (2013). В рамках проектов «Камчатская экспедиция на Урале» и «Ось Прикамья» (2010–2016), в городах Пермского края были организованы такие мероприятия, как визит посла королевства Дания в РФ, гастроли датского театра «Vitus Bering Teatret», приезд видных российских и зарубежных учёных и известных писателей, инициировано создание постоянной экспозиции в краеведческом музее «Оса — Беринг: на пути к великим открытиям» и фестиваль экстремальных водных видов спорта «Оса – Акватория Беринга».

С 2011 по 2014 годы — старший научный сотрудник Центра гуманитарных исследований пространства Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва.

Владеет башкирским, татарским, корейским, немецким и английским языками, знает язык жестов.

Один из организаторов и руководителей крупных международных конференций (см., напр.,).

С 2017 года — руководитель международного проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции".

В феврале 2022 года участвовал в качестве эксперта в федеральном конкурсе Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.

Звания и членство в творческих и общественных организациях 
 Почётный гражданин Осинского района (Пермский край).
Член российских общественных организаций: Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество, Российский творческий Союз работников культуры;
Почётный краевед Перми.
Член Союза писателей России;
Член Правления Содружества выпускников Пермского университета.
Член Пермского землячества;
Член Пермской Гильдии добросовестных предприятий.
Член НП «Великий чайный путь»;
Сопредседатель Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ);
Член экспертных советов программ Министерства культуры Пермского края «Пермская библиотека» (2008–2014) и «Возрождение исторической памяти» (2008–2009);
Член экспертно-консультационного Совета Межрегиональной Ассоциации «Сибирское Соглашение» по туризму,
Член Координационного совета по туризму и туристской деятельности при Агентстве по туризму и молодежной политики Пермского края;
 Член Правления ПРОО «Осинское землячество»;
 Член Правления Российского творческого союза работников культуры.

Проекты

Издательские 
 Проект «Библиотека российской поэзии»: издание серии книг современных российских поэтов (Алексей Решетов, Александр Кердан, Николай Година, Владимир Радкевич, Нина Ягодинцева, Анатолий Гребнёв, Валентина Телегина, Сергей Чепров, Наталья Поляченкова, Борис Бурмистров, Елена Безрукова (сейчас — министр культуры Алтайского края), Нина Ягодинцева, Сергей Филатов, Валентина Сергеева), Владимир Скиф.
 Открытие России.
 Фольклор народов России.
 Народы Пермского края.
 Народы Перми.

По маркетингу и брендингу территорий 
 Разработка в составе Центра гуманитарных исследований пространства туристического бренда городов и районов Свердловской области (2011, по заказу Министерства культуры Свердловской области). Участники: Денис Визгалов, Дмитрий Замятин, Надежда Замятина, Ильдар Маматов.
 Организация международного маршрута «Великий чайный путь» по городам Пермского края и России (2012).
 Организация арт-симпозиума «PEROOM»: создание парка «Легенды Урала» в Демидково (2013).
 Камчатские экспедиции на Урале.
 Историческая линия (брендинг Осы, Кропивницкого, Свердловской области, Нижнего Тагила).
 Ось Прикамья (межмуниципальная деятельность и сотрудничество между культурными и образовательными учреждениями Пермского края и Скандинавии).

Организация экспедиций и автопробегов 
 Автопробег и туристический проект «Великий чайный путь» (2012, соорганизатор и координатор).
 Автопробег по местам, связанным с жизнью советского разведчика Николая Кузнецова (21–26 июля 2012).
 Маршрутами Великой Северной экспедиции (с 2017).

Экспертиза 
 Открытый конкурс туристических и экскурсионных продуктов на базе Международного фестиваля «Белые ночи в Перми» (2012, Пермь).

Награды и премии 
 Благодарственное письмо от губернатора Пермского края О. Чиркунова
 2006 — книга стихов Валентины Телегиной «Богородская трава», изданная издательством «Маматов» в серии «Библиотека российской поэзии», стала лауреатом премии Пермского края в сфере культуры и искусства.
 2007 — книга Валентины Овчинниковой «Кержаки», изданная издательством «Маматов», получила диплом конкурса «Просвещение через книгу» издательского совета Русской православной церкви в номинации «Лучший дебют».
 2011 — книга Бориса Бурмистрова «Избранное. Сквозь сумерки времён», изданная издательством «Маматов», получила Большую литературную премию России.
 2012 — издательский проект «Открытие. Пермский край» издательства «Маматов» стал Лауреатом Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Образ Родины» (организатор конкурса — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям).
 2014 — благодарственное письмо от Президента Международного эногастрономического центра Леонида Гелибтермана.
 2014 — благодарственное письмо от министра культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края И. А. Гладнева.
 2015 — благодарственное письмо от Министерства образования и науки Пермского края.
 2015 — благодарственное письмо от Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина, г. Пермь.
 2012 — диплом Лауреата Пермского края в сфере искусства и культуры за реализацию проекта "Открытие. Пермский край"
 2016 — Премия «Посол Пермского края" за издательский проект "Открытие Пермского края"
 2016 — диплом Лауреата во Всероссийском конкурсе «Маршрут года» за маршрут по кинотеатрам Перми "О, синема!".
 2020 — диплом Лауреата Пермского края в сфере искусства и культуры за реализацию проекта "Народы Перми".
 2022 — медаль "За заслуги в культуре и искусстве" (награждён Российским творческим союзом работников культуры).

Полный список наград и премий можно посмотреть на сайте издательства.

Примечания

Библиография

Публикации Ильдара Маматова

Статьи 
 Маматов И. Ю. Лучшее место на Земле — Родина // Мы — земляки. 2011. № 9 (31). — Сентябрь.
 Маматов И. Ю. Годы роста и становления // Реклама. Пермь (спецвыпуск). 2003.

Архив публикаций

Пермское книжное издательство 
 Гашева Н. Да возродится пермская книга… // Звезда. 04.12.1999.
 Добрянка — в серии «Пермский край» // Камские зори. 04.08.2000.
 Фадеева Е. Книги — наше вчера, сегодня, завтра // Местное время.15.12.1999.
 Чернова Т. Оляпка вернулась! // Вечерняя Пермь. № 52. 20.09.2000.
 Шерстневская Т. Долгожданная «Оляпка» // Вечерняя Пермь. 23.03.2000.

Издательство «М плюс Б» 
 5 лет издательству «М плюс Б» // Губернские вести. 25-31.12.1999.
 Артемьев И. Пермь — Matrix, Или город, который построили «М плюс Б» // Даешь рекламу. Май, 2004. С. 28.
 Без «Жёлтых страниц» — как без рук // Капитал Wekly. 25.12.1999.
 Братья Маматовы — для Перми // Вечерняя Пермь. 28.05.1995.
 В год жёлтого кота Пермь вступает с очередным жёлтым изданием // Московский комсомолец. 21.01.1999.
 Гриднева Е. Пермская область. Жёлтые страницы // Губернские вести. 04-12.04.1998.
 Дубов И. Книга на каждый день // АиФ. 2000. № 26.
 «Жёлтые страницы — 97» // Компаньон. 25.03.1997.
 «Жёлтые страницы»: бог троицу любит // Звезда. 05.06.1999. Стр.12.
 Играствичи В. С Новым годом, пермяки, с новыми страницами! // Профсоюзный курьер. 24.12.1999.
 Ларина Т. Пермь на «Жёлтых страницах» // Вечерняя Пермь.10.04.1997.
 «М плюс Б»: формула стиля // Профсоюзный курьер. 04.06.1998.
 Немецкое качество пермских страниц // АиФ Прикамье. № 52. 23 декабря. 1998. Стр. 10.
 Никифотов С. Вернулись с Ниагары. Американский опыт «М плюс Б» // Пермские новости. 26.03.1998.
 Новый год с «Жёлтыми страницами» // Новый компаньон. 22.12.1998.
 Пермь начинается с «Жёлтых страниц» // Пермские новости. 28.07.2001.
 «Романтика исторического города» — индивидуальная инновационная экскурсия по Осе // Мир предложений. 23.06.2012.
 Смородинов М. И снова — «Жёлтые страницы» // Звезда. 25.12.1998.
 Смородинов М. «М плюс Б» играют на трубе // Звезда. 28.03.1997.
 Смородинов М. Очень нужные страницы // Звезда. 21.03.1997. № 42.
 Снежко Т. Телефонному справочнику — 125 лет! // Прикамье. 08.12.2003.
 Соколовская Е. Чтобы был реальный толк // Губернские вести.19-25.03.1999.

Издательская деятельность 
 Бубнов В. Дорога к свету // Звезда. № 87. 2007. 22 декабря.
 В Перми вышла книга сказок Прикамья // Мы — земляки. 6 октября 2015.
 В подарок Пермскому университету издательство «Маматов» выпустило открытки с видами кампуса // ПГНИУ. 02.03.2016.
 Жукова Н. В Перми прошла презентация новой книги поэта Анатолия Гребнёва // УралПолит. Ru. 2008. 26 ноября.
 Зубакина К. «Сейчас для книгоиздания в Перми настали печальные времена — эпоха забвения» // Коммерсантъ Прикамье. № 202 (4740). 2011. 27 октября.
 Консультант по рекламе — это круто! Мнение генерального директора холдинга «М плюс Б» Ильдара Маматова // Новый компаньон. 11 марта 2003.
 Издательство «Маматов» выпускает серию путеводителей по городам Пермского края // Новый компаньон. 2009. 13 мая.
 Кальпиди В. Любить и изучать свой край // Пермский обозреватель. 2013. 6 апреля.
 Книга о Терпиловском оказалось столь же многострадальной, как и его жизнь // PRM.ru. 2008. 21 ноября.
 Маньков В. Встреча литобъединений // Большая медведица. № 2 (40) сентябрь — октябрь 2015. С. 3.
 Надеждин Д. Дети напишут сказки // Усольская газета. 26.06.2015.
 Тупицын С. Детское литературное объединение «Тропа» отметило 20-летний юбилей // ГТРК «Пермь». 2007. 10 декабря.
 Указом губернатора Пермской области Геннадия Игумнова возрождёно Пермское книжное издательство // Независимая газета. 02.12.1999.

Деятельность по брендингу территорий 
 Александрова И. Великий чайный путь: вспомнить традиции, развить туризм // Курорты России. 2012. 21 августа.
 Великий Чайный Путь" в Нижнем Новгороде // Geometria.ru.
 Искусство наводить мосты // Деловое Прикамье. 2005. 21 июня.
 Кальпиди В. Любить и изучать свой край // Пермский обозреватель. 2013. 6 апреля.
 Копылова Н. Оса и Петропавловск — Камчатский: новости от Ильдара Маматова // Осинская межпосёлочная центральная библиотека. 11.03.2016.
 Котельникова А. Ильдар Маматов: «Детям надо показывать родные места, это воспитает из них патриотов» // АиФ. № 37. 10.09.2013.
 Кузнецов С. Храбрым даровано бессмертие // TumenToday.ru. 2012. 7 августа.
 Литвинова Ю. Проектная деятельность И. Маматова по брендингу г. Оса // Осинские вести. 6.07.2013.
 «Маматов» откроет туристам Осу // Утро.ru. — 2008. 20 августа.
 На конференции «Великий чайный путь» в Хакасии обсудят вопросы межрегионального и трансграничного сотрудничества в сфере туризма // Хакасия. 10.03.2016.
 «Романтика исторического города» — индивидуальная инновационная экскурсия по Осе // Мир предложений 23.06.2012.

Ссылки 
 
 Издательство «Маматов» // Пермская гильдия добросовестных предприятий.
 Ильдар Юнусович Маматов // Выпускники филологического факультета ПГНИУ.
 О присвоении почётного звания «Почётный гражданин Осинского муниципального района» Маматову И. Ю. № 457. 28.05.2015.
 Официальный сайт издательства «Маматов».
 Маматов Ильдар Юнусович // Пермское землячество.
 Портал Ильдара Маматова togeo.ru.
Сайт проекта «Экспедиции Беринга».

Выпускники Осинского педагогического училища
Выпускники филологического факультета Пермского государственного университета
Менеджеры Перми
Менеджеры Санкт-Петербурга
Издатели России
Сотрудники Пермского книжного издательства
Сотрудники Центра гуманитарных исследований пространства
Члены Союза писателей России
Члены Русского географического общества после 1991 года